Прери има више значења:
 Округ Прери (Арканзас)
 Округ Прери (Монтана)